Daniel Cramer ist der Name folgender Personen:
* Daniel Cramer (Theologe) (1568–1637), deutscher Theologe und Chronist
 Daniel Gustav Cramer (* 1975), deutscher Künstler 

Siehe auch:
 Daniel Kramer